Митрополит Иаков (в миру Иван Алексеевич Пятницкий; 22 сентября 1844, село Брынь, Жиздринский уезд, Калужская губерния — 28 ноября 1922, Томск) — епископ Русской православной церкви, митрополит Томский.

Биография 
Родился  года в селе Брынь Жиздринского уезда Калужской губернии (ныне Думиничский район Калужской области) в семье пономаря.

Окончил Калужское духовное училище, Калужскую духовную семинарию (1866) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1870).

С сентября 1870 года помощник секретаря Совета и Правления академии. В 1871—1872 годах был помощником инспектора академии.

С 1872 года — смотритель Мещовского духовного училища Калужской епархии. С 16 октября 1873 года — преподаватель основного, догматического и нравственного богословия в Вифанской духовной семинарии.

После защиты диссертации «Происхождение христианского богослужения» 6 ноября 1876 года утверждён в учёной степени магистра богословия.

12 августа 1886 года пострижен в монашество; 17 августа рукоположён во иеромонаха, 1 октября возведён в сан архимандрита и назначен ректором Вифанской духовной семинарии.

28 апреля 1891 года хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Хиротония состоялась в московском Успенском соборе.

С 29 сентября 1892 года — епископ Уманский, третий викарий Киевской епархии.

С 16 января 1893 года — епископ Чигиринский, второй викарий Киевской епархии. Председатель Киевского братства ревнителей православия и Богоявленского братства для помощи бедным студентам Киевской духовной академии, товарищ председателя Киевского комитета Православного миссионерского общества, почетный член Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии.

С 26 января 1898 года — епископ Кишинёвский и Хотинский. Основал миссионерско-просветительное Христорождественское братство (1902).

В 1903 году, накануне Кишинёвского погрома, представители еврейского населения города обратились к епископу Иакову с просьбой публично «разъяснить народу всю нелепость кровавого навета» и «проповедовать корректность и гуманность по отношению к евреям», однако владыка никаких мер не принял, поскольку был убеждён, что страхи напрасны, и считал, что нельзя «отрицать употребление евреями христианской крови», оговаривая, что «конечно, в этом грехе повинны не все евреи, а исключительно секта хусидов». Иеромонах Гурий (Гросу) сетовал на чёрствость епископа Иакова: «сколько раз я у него бывал, ни разу не предложил сесть».

С 12 августа 1904 года — архиепископ Ярославский и Ростовский. В этом же году избран в почётные члены Киевской духовной академии.

В 1906 году был членом Предсоборного присутствия и председателем 3-го отдела «О реформе церковного суда».

С 25 января 1907 года — архиепископ Симбирский и Сызранский, председатель Симбирского отдела Императорского православного палестинского общества.

С 10 декабря 1910 года — архиепископ Казанский и Свияжский. Часто выступал с речами и проповедями, но почти не ездил по епархии.

Почётный член всех четырёх российских духовных академий.

Награждён орденом Святого Станислава III степени (1880), Святой Анны III (1884), II (1889) и I (1896) степеней, Святого Владимира III (1893) и II (1901) степеней, Святого Александра Невского (1907).

5 октября 1916 года награждён бриллиантовым крестом для ношения на клобуке.

В 1917 году член Всероссийского поместного собора, участвовал в 1-й сессии, председатель I, почётный председатель XII и член II, III, IV, V, VI, XIII отделов, на 2-ю сессию не прибыл и назначил заместителя.

В ноябре 1917 года патриархом Тихоном возведён в сан митрополита.

Митрополит Мануил (Лемешевский) вспоминал о нём: «Имел тяжёлый характер. Любил писать по церковным вопросам, но ни в чём не чувствовалось сердечности. Всегда интересовался, как выгоднее сдавать на хранение деньги».

После взятия 5 августа 1917 года Казани войсками Народной армии Самарского правительства Комуча и Чехословацкого корпуса митрополит Иаков приветствовал новые власти и благословил сбор средств «в пользу Народной армии» в храмах епархии. В первых числах сентября Казань вновь оказалась под властью большевиков, и он вместе с отступающими частями белой армии уехал в Иркутск. Председатель Сибирского соборного церковного совещания, затем временно управляющий Томской епархией. В конце 1919 года, когда Томск заняли красные, был назначен временно управляющим Томской епархией указом патриарха Тихона и в марте 1920 года официально стал именоваться митрополитом Томским.

29 мая 1920 года переведён на Иркутскую кафедру. Прибыл в Иркутск 14 июня, а уже 12 июля был вновь назначен митрополитом Томским. В Томске после конфискации советскими властями архиерейского дома жил в помещении на хорах кафедрального собора.

В начале 1921 года подал прошение об увольнении на покой. Назначен настоятелем Симонова монастыря, однако в Москву не прибыл.

В марте 1922 года арестован, несколько дней провёл в тюрьме и был отпущен.

28 ноября 1922 года скончался в томском Иоанно-Предтеченском женском монастыре после перенесённой тяжёлой операции.

Сочинения 
 Ожидаемый Собор Всероссийской Церкви 1906 года и предметы его занятий. — Ярославль, 1906.
 Отзыв на труд. проя. М. Красножена // Прибавление к «Церковным Ведомостям». — 1906. — № 47. — С. 3030.
 Речь при вручении жезла Евсевию, епископу Угличскому // Прибавление к «Церковным ведомостям». — 1906. — № 24. — С. 1880.
 Приветствие // Симбирские ЕВ. 1908. № 24. С. 732.
 Слово, произнесенное при первом посещении Казанской Духовной Академии. // Прибавление к «Церковным ведомостям». — 1911. — № 13. — С. 581.
 Речь при вручении жезла новохиротонисанному епископу Анастасию // Прибавление к «Церковным ведомостям». — 1912. — № 11. — С. 455.
 Речь, произнесенная в Казанском Благовещенском кафедральном соборе при вручении жезла Преосв. Леонтию епископу Чебоксарскому // Прибавление к «Церковным ведомостям»». — 1914. — № 41. — С. 1741.
 Взгляд на задачи духовных семинарий // Известия по Казанской епархии. 1911. С. 81–83.
 Речь при вручении жезла преосвященному Леонтию, епископу Чебоксарскому // Известия по Казанской епархии. 1914. С. 1123.
 Нравственная свобода человека в христианстве. М., 1914.
 Резолюция; Архипастырские послания // Известия по Казанской епархии. 1917. № 3/4. С. 38; № 9/10, 31/32.
 Речи // Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсоборного присутствия (1906 г.). Т. 1–4. СПб., 1906–1907; М., 2014 (им. указ).

Литература 
 
 
 
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Примечания

Ссылки 
 Биография  на сайте Казанской семинарии.

 
Выпускники Калужского духовного училища
Выпускники Калужской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Митрополиты Русской православной церкви
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Главы Ярославской и Ростовской епархии
Писатели Думиничского района